Иласхан-Юрт () — село в Курчалоевском районе Чеченской Республики России.

Административный центр Илсхан-Юртовского сельского поселения.

География 
Село расположено по обоим берегам реки Мичик, чуть выше её впадения в Гумс, к северу от районного центра — Курчалой и в 40 км к востоку от города Грозный.

Ближайшие населённые пункты: на северо-западе — село Новый Энгеной, на севере — город Гудермес и село Новый Беной, на северо-востоке — село Мелчхи, на востоке — посёлок Ойсхара, на юго-востоке — село Бачи-Юрт, на юге — село Майртуп и город Курчалой и на юго-западе — сёла Гелдагана и Цоци-Юрт.

История 
В 1944 году, после депортации чеченцев и ингушей и упразднения Чечено-Ингушской АССР, село было заселено выходцами из соседнего Дагестана и переименовано в Белоречье.

После восстановления Чечено-Ингушской АССР в 1957 году, дагестанцы были переселены обратно в Дагестан. В начале 1990-х годов населённому пункту было возвращено его прежнее название — Иласхан-Юрт.

1 января 2020 года село вместе со всей территорией Илсхан-Юртовского сельского поселения передаётся из состава Гудермесского района в состав Курчалоевского района.

Население 

 Национальный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года:

Тейпы 
В населении села преобладают представители чеченских тейпов:
 Сесаной,
 Билтой,
 Курчалой
 Цонтарой,
 Чартой,
 Чинхой,
 Зандакой,
 Балой,
 Беной,
 Гордалой.

Улицы 
Улицы села:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Курчалоевского района